Johann Holzach ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Holzach (1756–1816), Schweizer Pfarrer
 Johann Konrad Holzach (1753–1826), Schweizer Pfarrer und Pädagoge